Epifora (figura retorica)  – in poesia, si intende la ripetizione di una stessa parola alla fine di più versi per rafforzarne l'importanza
Epifora (medicina)  – in medicina, si indica lo stravaso del liquido lacrimale sulla guancia